Майк Босси Трофи () — приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), ежегодно вручаемый лучшему перспективному игроку. Трофей назван в честь бывшего игрока «Нью-Йорк Айлендерс», включёного в Зал хоккейной славы, Майка Босси.

Победители

Ссылки
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека